Amerika, a Föld egy korábban egységes kontinensnek tekintett része, amely két különálló kontinenst foglal magába: Észak-Amerikát (ezen belül Közép-Amerikát és a Karibi-szigeteket) és Dél-Amerikát
 Amerika, az Amerikai Egyesült Államok kollokviális elnevezése